Факундо Колидио (; родился 4 января 2000, Рафаэла) — аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Интернационале». В настоящее время выступает за аргентинский клуб «Тигре» на правах аренды.

Клубная карьера 
Уроженец Рафаэлы, Факундо начал футбольную карьеру в молодёжной команде местного клуба «Атлетико Рафаэла». В 2014 году стал игроком академии клуба «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса.

В июле 2017 года был продан в итальянский «Интернационале».

13 августа 2019 года отправился в сезонную аренду в бельгийский клуб « Сент-Трюйден». 5 октября 2019 года дебютировал за команду, выйдя на замену в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии против «Кортрейка».

В январе 2022 года отправился в аренду в аргентинский клуб «Тигре» до 31 декабря 2022 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Аргентины до 15, до 17 и до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сент-Трюйдена» 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Тигре»